Итальянский этап FIA WTCC 2009 — десятый этап сезона-2009. Гоночный день проведён на автодроме Энцо и Дино Феррари рядом с итальянским городом Имола 20 сентября.

В седьмой раз WTCC посещает Италию, в третий раз приезжая на Автодром Энцо и Дино Феррари, но впервые гонки проводятся в рамках итальянского этапа (ранее этап в Имоле входил в календарь под вывеской Европейского и Сан-Маринского).

Общая информация

Квалификация 
Пилоты заводских SEAT в доминирующем стиле выиграли квалификацию: поул достался Габриэле Тарквини. Лучшим из остальных стали Роберт Хафф на Chevrolet и Августо Фарфус на BMW, занявшие 4-ю и 6-ю позицию по итогам второго сегмента.

Лучшим пилотом в зачёте независимых пилотов стал итальянец Стефано Д`Асте, замкнувший 7-й ряд стартового поля.

Гонка 1 
Результат первого заезда во многом определился уже после прохождения поворота «Тамбурелло» первого круга. Серия контактов между Иваном Мюллером, Рикардом Рюделлом и Хорди Жене привела к серьёзному завалу. Захватившее в тот момент лидерство трио Тарквини/Мюллер/Хафф уверенно сохранило лидерство до конца гонки.

Тот же эпизод позволил выбраться на рекордное шестое место пилоту Lada Джеймсу Томпсону.

Пострадавший в толчее в «Тамбурелло» Августо Фарфус не смог финишировать и опустился на третье место в чемпионате.

Гонка 2 
Заводские SEAT Мюллера и Тарквини вновь доказали своё убедительное преимущество над всеми соперниками. Франко-итальянский дуэт за три круга выбился в лидеры и уверенно довёл гонку до двойного триумфа.

Дополнил подиум обладатель поула во втором заезде Ален Меню.

Неплохие прорывы удались Фарфусу и Рюделлу, прорвавшиеся с 11-го ряда на старте в самый конец очковой зоны на финише.

Подтвердили свои результаты первой гонки Занарди и Томпсон, вновь финишировавшие 4-м и 6-м.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:03.948

Примечания:Меню передвинут на 10 позиций назад по решётке за смену двигателя.

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:<small>Н.Ларини, Поульсен и Монтейру отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.Н.Ларини сдвинут на 10 позиций назад по решётке за смену двигателя.

Гонка 2

Общий зачёт после этапа 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Италия
Моторные виды спорта
Сентябрь 2009 года
2009
События 20 сентября